Софист (2-я пол. V века до н. э. — II век до н. э.) — древнегреческий платный преподаватель красноречия, последователь философского учения софистов.
 «Софист» (ок. 360 до н. э.) — диалог древнегреческого философа Платона, 3-я часть его второй тетралогии; полное название «Софист, или О сущем».

См. также 
 Софизм
 Диалоги Платона